Depeche Mode Live in Berlin — концертный видеоальбом британской группы Depeche Mode, выпущенный 14 ноября 2014 года. Релиз представляет собой видеоверсию концерта тура Delta Machine Tour, снятого Антоном Корбейном с 25 по 27 ноября 2013 года на O2 World, Берлин, Германия.

Об альбоме 
Подарочное издание Depeche Mode Live in Berlin включает в себя пять дисков: DVD с самим концертом, Live In Berlin Soundtrack, состоящий из двух CD c аудиоверсией выступления, дополнительный DVD Alive in Berlin с дополнительными материалами, и Blu-Ray-издание с альбомом Delta Machine. Существует также отдельное издание только с Live In Berlin Soundtrack на двух дисках.

Незадолго до выпуска видеоальбома, его материал был показан в кинотеатрах по всему миру. 19 декабря 2014 года планируется релиз концерта Alive in Berlin в HD-качестве для iTunes.

Список композиций

Бокс-сет 

Alive in Berlin DVD
 Концерт + 15 интервью с участниками группы и фанатами
 Акустик-сессии: «Condemnation» и «Judas»

Live in Berlin CD 1

Live in Berlin CD 2

Delta Machine 5.1 Audio (Blu-Ray)
 «Welcome To My World»
 «Angel»
 «Heaven»
 «Secret To The End»
 «My Little Universe»
 «Slow»
 «Broken»
 «The Child Inside»
 «Soft Touch/Raw Nerve»
 «Should Be Higher»
 «Alone»
 «Soothe My Soul»
 «Goodbye»
 «Long Time Lie»
 «Happens All The Time»
 «Always»
 «All That’s Mine»

Live In Berlin Soundtrack

Участники записи 
 Дейв Гаан — основной вокал
 Мартин Гор — гитара, клавишные, бэк-вокал, основной вокал
 Энди Флетчер — клавишные
 Кристиан Айнер — ударные
 Питер Гордино — клавишные, пианино, бас-гитара, бэк-вокал

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Depeche Mode: Live In Berlin  на официальном сайте Depeche Mode

Видеоальбомы Depeche Mode
Видеоальбомы 2014 года
Концертные альбомы 2014 года
2014_11_14
Концертные альбомы Columbia Records
Концертные альбомы Mute Records